Бэ́мби, также Бе́мби () — имя косули, героя одноимённого романа.

 «Бемби» — роман Феликса Зальтена, опубликованный в 1923 году.
 «Бэмби» — полнометражный мультфильм Уолта Диснея по этому роману (1942).
 «Бэмби 2» — полнометражный мультипликационный фильм студии Уолта Диснея (2006).
 «Бэмби» — французский документальный фильм 2013 года.
 «Бемби» — немецкая телевизионная и журналистская премия, основанная в 1948 году.
 «Бемби» — детский театр в Москве.

См. также 
 Бэмби встречает Годзиллу
 «Детство Бемби» — фильм-сказка режиссёра Натальи Бондарчук (СССР, 1985).
 Юность Бемби